Gonschorowen ist ein deutscher Ortsname:
 Gonschorowen, 1938 bis 1945 Lichtenstein, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Gąsiorowo (Purda), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Groß Gonschorowen,  1938 bis 1945 Klinken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Gąsiorowo (Wieliczki), Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klein Gonschorowen, 1938 bis 1945 Kleinkiöwen, Kreis Oletzko/Treuburg, seit 1945: Gąsiorówko, Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen